Nick George peut désigner :
 Nick George (1910-1977), un animateur du studio Disney ;
 Nick George (1982-), un basketteur anglais.